Первые Синьялы — название населённых пунктов в России:

 Первые Синьялы — деревня в Красноармейском районе Чувашии.
 Первые Синьялы — деревня в Мариинско-Посадском районе Чувашии.